A Debreceni Nyári Egyetem Csokonai-díja 1943-ban alapított díj
Csokonai Vitéz Mihály-díj 2003-ban alapított miniszteri kitüntetés
Debrecen Város Csokonai-díja 1977-ben alapított megyei díj
A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Társaság Csokonai-díja 1995-ben alapított díj

Jegyzetek